Deutsche Gemeinschaft steht für:
 eine ehemalige rechtsextreme politische Partei in Deutschland, siehe Deutsche Gemeinschaft (Deutschland)
 einen Geheimbund in Österreich, siehe Deutsche Gemeinschaft (Österreich)

Siehe auch:
 Deutschsprachige Gemeinschaft